Выборное — названия населенных пунктов в России:

 Выборное — упразднённое сёло в Сакском районе Крыма.
 Выборное — село в Вадинском районе Пензенской области.